Улица То́карева:

Крым 
 Улица Токарева — улица в Евпатории.
 Улица Токарева — улица в Севастополе.

Россия 
 Улица Токарева — улица во Владимире.
 Улица Токарева — улица в Новочеркасске.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Токарева — улица в Ломоносове.
 Улица Токарева — улица в Сестрорецке.
 Улица Токарева — улица в Туле.